Via Cavour – via di Ferrara
Via Cavour – via di Firenze
Via Cavour – via di Roma
Via Cavour – via di Palermo